Il doppio del torneo di tennis Dubrovnik Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Juan Pablo Brzezicki e Martín Vassallo Argüello che hanno battuto in finale Leonardo Azzaro e Jurij Ščukin 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Leonardo Azzaro /  Jurij Ščukin (finale)
 Juan Pablo Brzezicki /  Martín Vassallo Argüello (Campioni)

 Iván Navarro /  Rubén Ramírez Hidalgo (quarti di finale)
 Bart Beks /  Goran Tošić (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Dubrovnik Challenger 2004